Guinea-Bissaus premierminister er landets regeringschef.

Guinea-Bissau blev uafhængig i 1974, og siden grundlæggelse af posten som premierminister har der været følgende premierministre:

Se også 
 Guinea-Bissaus præsidenter

Premierministre
Lister over regeringsledere